Футбольная лига в сезоне 1973/74 — 76-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона во второй раз в своей истории стал «Лидс Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Мидлсбро». Третий дивизион выиграл «Олдем Атлетик», Четвёрый дивизион — «Питерборо Юнайтед».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1973/74 на RSSSF.com 

1973
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1973 году
Спорт в Великобритании в 1974 году